Кольцевы́е гонки — общий термин для большинства видов автомобильных и мотоциклетных гонок, проводящийся на специально построенных гоночных трассах (автодромах) с ровным твёрдым покрытием. 

Название гонки связано с тем, что в ходе соревнований автомобиль (мотоцикл, грузовик и так далее) движется по замкнутой траектории («кольцу»), в отличие от таких дисциплин, как ралли, ралли-рейды, подъём на холм, дрэг-рейсинг и другие, где участник перемещается между заданными пунктами. Однако некоторые виды соревнований, проводящихся по замкнутой траектории (автокросс, ралли-кросс, картинг), традиционно не относят к кольцевым гонкам. Автомобили (мотоциклы), предназначенные для кольцевых гонок, как правило, специально подготовлены для движения по ровному покрытию, обеспечивающему хорошее сцепление с дорогой и, как результат, высокие боковые ускорения. Как и в других автомотоспортивных дисциплинах, такие автомобили (мотоциклы) подразделяются на классы или зачетные группы. Примеры таких классов в автоспорте — Формула-1, Формула-2, Формула-3, GP2, GP3, GT1, GT2, GT3, в России — Туринг, Легендс, Супер-Продакшн, Митджет и др. Примеры соревнований (чемпионатов, кубков, трофеев) по кольцевым автогонкам: «Formula 1 Grand Prix», «WTCR», «FIA WEC», «FIA European Truck Racing Championship», в России — «Чемпионат России в классе „Туринг“» и т. д. В мотоспорте: за рубежом — «MotoGP», в России — Чемпионат России по шоссейно-кольцевым мотогонкам (RSBK). Серии соревнований по кольцевым автогонкам, как правило, объединяют в себе несколько гоночных классов, которые участвуют в заездах по очереди в течение гоночного уик-энда. Классы внутри серии могут быть равноправными  (пример — «Российская Суперсерия», объединявшая классы «Митджет», «Легендс» и «Лада Гранта»), или иметь выраженный акцент на одном из классов (пример — «Formula 1 Grand Prix»), по отношению к которому остальные являются «гонками поддержки». Иногда в одном заезде объединяется несколько классов, близких по скорости, например — «24 часа Нюрбургринга» (более 10 классов), в России — «Туринг-Лайт» и «Супер-продакшн» в рамках Российской Серии Кольцевых Гонок.

Терминология 

Автодром — закрытая, огороженная территория с характерными сооружениями, используемая для проведения соревнований. Как правило, автодромом называют целый комплекс сооружений, предназначенных как для размещения и обслуживания гоночной техники, так и для приёма зрителей. Современные автодромы, помимо трассы, включают в себя паддок, парковки, пит-билдинг (технические боксы), трибуны, башню управления гонкой, центр гостеприимства и другие сооружения.

Гоночная дорожка — маршрут, в применении к кольцевым гонкам, ограниченный белыми линиями, по которому движутся спортивные транспортные средства во время соревнования.

Трасса — гоночная дорожка, спроектированная или приспособленная для автомобильных и мотоциклетных соревнований, с сооружениями безопасности, включая обочины, зоны вылета, энергопоглощающие и останавливающие ограждения и сетки.

Кольцевая трасса — замкнутая трасса, начинающаяся и оканчивающаяся в одной точке.

История

Автомобильные кольцевые гонки 
Автомобильные гонки начались почти сразу после создания автомобилей, оснащенных бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Первые организованные соревнования прошли 28 апреля 1887 года во Франции по маршруту Neuilly Bridge - Bois de Boulogne. Первая гонка, в которой участники стартовали одновременно, состоялась в 1895 году (Париж — Бордо — Париж, 1178 км). Первой организованной серией соревнований можно считать «Неделю Скорости», состоявшуюся в Ницце, Франция, в конце марта 1897 года, где было собрано большинство существующих гоночных дисциплин, включая подъём на холм и спринт. Первые международные соревнования, то есть те, в которых, помимо личного зачета, появился зачет стран-участниц — «Кубок Гордона Беннетта» (Gordon Bennett Cup).

В начале XX века появляются первые стационарные автодромы. Они обеспечивали больше комфорта и были более безопасными для зрителей по сравнению с гонками по дорогам общего пользования. Старейшим автодромом в мире считается Milwaukee Mie (США, штат Висконсин), открытый в 1903 году. Правда, перед этим он использовался для конного спорта. Поэтому его первенство оспаривает британский автодром Бруклендс, специально построенный для автомотоспорта в 1907 году в центре британской авиаиндустрии, где находился завод фирмы Vickers и аэродром. Строительство этого сооружения положило начало традиции размещать автодромы вблизи или на месте авиационных баз и аэропортов. После Второй мировой войны большинство британских гоночных трасс было построено по этому принципу. В России характерный пример — Автодром АДМ (Мячково), строительство которого на подготовленной площадке одноимённого аэродрома позволило значительно сократить издержки.
В конце 1940-х организационно оформляются кольцевые гоночные серии, которые сегодня входят в число самых коммерчески успешных спортивных предприятий мира: NASCAR в США и «Формула-1» в Европе.

В СССР 

В Прибалтике кольцевые гонки начали развиваться ещё до её присоединения к СССР. На эстонской трассе Пирита-Козе-Клоостриметса первые мотогонки состоялись в 1933-м, автогонки — в 1934 году. В 1938 открылся «Межапарк» под Ригой, с 1930-х проходят гонки вблизи Пярну (Эстония). В Москве для кольцевых гонок использовался с 1961 года стадион Лужники; однако, после смертельной аварии Рудольфа Гольдина в 1965 году гонки там были запрещены. В Санкт-Петербурге кольцевые гонки проходили с 1958 года рядом со стадионом имени Кирова на трассе «Невское кольцо». Первым советским спортивным комплексом, специально построенным для кольцевых автогонок, считается  в Бикерниекском лесу (Латвия, 1965). Второй стационарный автодром — «Чайка» под Киевом (1975). Последний подобный проект был осуществлен в Грузии вблизи столицы (Автодром Рустави).

В России 

После распада СССР все стационарные автодромы оказались за границами России. Кольцевые гонки возобновились в 1993 году, одноэтапный чемпионат страны прошёл на трассе Невское кольцо. Годом позже прошли гонки на временной городской трассе «Воробьёвы Горы» перед зданием МГУ им. Ломоносова. В 1995-м кольцевые гонки проводились на дорогах испытательного полигона НАМИ под Дмитровым, завершается реконструкция автодрома Невское кольцо. В 1998-м открывается городская трасса «Тольятти-Ринг», одновременно выкладывается асфальтированная гоночная трасса на лётном поле Ходынского аэродрома. Чемпионат России 1999 года проходит в семь этапов на трёх трассах — «Тольятти-Ринг», «Ходынка — Московское Кольцо» и «Невское Кольцо», Кубок России насчитывает 3 этапа. Развиваются классы гоночных формул (национальные Формула-1600 и Формула Русь, международная Формула-3) и кузовные классы (Туринг, Кубок Фольксваген Поло). В 2001-м Ходынка закрывается из-за начала жилой застройки, и московские этапы переносятся на Воробьевы Горы. Одновременно строится первая конфигурация гоночной трассы на аэродроме Мячково. Мячково реконструируется по требованиям Категории III FIA. По завершении реконструкции, трасса «АДМ» в Мячково на два года становится единственным полноценным автодромом страны. В 2004-м дебютирует серия RTCC, впервые этапы проходят на временных трассах в Орле, Курске, Липецке. В 2007-м в Красноярске открывается новая стационарная трасса России — «Красное Кольцо». В 2008-м в Мячково впервые проходит Кубок Северной Европы (FIA NEZ) в классе Формула-3. В России дебютирует международный класс спортпрототипов Legends. Из-за финансовых проблем перестают проводиться чемпионаты Формула-Русь и Формула-3. В конце года закрывается «Невское Кольцо», в связи с реконструкцией стадиона им. Кирова. В 2009-м завершается строительство стационарных трасс «Смоленское Кольцо» и «Нижегородское Кольцо». В 2010-м на «Смоленском Кольце» впервые проходит международная гонка грузовиков (этап FIA European Truck Racing Championship). Чемпионат России 2009—2011 гг. проводится только в кузовных классах в рамках серии RTCC. 2011-м в RTCC приходят два новых класса — Mitjet и Lada Granta. В 2012-2013 годах главная гоночная серия страны получает наименование Russian Racing Championship, а с 2014 года — Российская серия кольцевых гонок.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФИА
 Гоночные трассы в СССР

Автоспорт
Мотоспорт